Алексей Иванович Транковский (вторая половина XIX — начало XX) — русский художник, живописец.

Биография 
Родился в семье дворян в Сычевском уезде Смоленской губернии.
 
19.12.1847 г. получил чин коллежского асессора. (19 декабря 1847 года А. И. Транковский внесен во 2-ю часть дворянско-родовой книги Смоленской губернии в чине коллежского асессора. Дата записи в дворянско-родовую книгу может быть, а может и не быть датой рождения художника. Данные предоставлены Д. П. Шпиленко).

Художник-любитель. Данных о пребывании Транковского в каком-либо художественном заведении не обнаружено. В архиве Строгановского училища (в РГАЛИ) нет дела об ученике Транковском.

Владел сельцом Рождественское Суетовской волости Духовщинского уезда Смоленской губернии. Данные об этом имеются, начиная с 1880-го года.

В 1882 г. посылал три картины («Свадьба в доме русского боярина», «Пытка за ересь и староверское перстосложение в старину» и «Из народного быта, изображающая писание прошения в кабаке адвокатом деревни») в Академию художеств с тем, чтобы его признали художником. Просьба, по-видимому, осталась без ответа возможно по политическим мотивам, из-за интереса художника к староверчеству.

Писал в основном картины жанрового характера, а также исторические полотна.

Многие его работы, которые хранились в его родовом поместье на Смоленщине, постигла печальная участь — они были уничтожены во время гражданской войны. Остальные работы в 1914 году были вывезены в Париж на выставку и там остались в частных коллекциях.

Также его работы воспроизводились на старинных открытках, как иллюстрации к книгам.

Картины Транковского имеются в собрании Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) (картина «Владимир и Рогнеда»), других музеях, частных коллекциях в России и за рубежом.

Примечания

Литература 
 Петров В. Несколько слов о художнике Алексее Ивановиче Транковском… и не только о нем // Антикварное обозрение, № 1 (14), 2005 — с. 30-33.
 Эксперты о Транковском // Антикварное обозрение, № 1 (14), 2005 — с. 34-35.
 Шестимиров А. А. Штрихи к творческой биографии Алексея Ивановича Транковского // Антикварное обозрение, № 2 (15), 2005. с. 30-33.
 Шестимиров А. А. Алексей Иванович Транковский — исследование продолжается // Филокартия, 2010, № 3(18). — С. 12-15.

Ссылки 

 Транковский Алексей Иванович